Kačerov (Praag), buurt in de wijk Michle in Praag
 Kačerov (metrostation), metrostation in Praag

Daarnaast is Kačerov is de Tsjechische naam voor Duckstad